Wakefield může být:

 Wakefield – město v anglickém hrabství West Yorkshire
 Wakefield FC – anglický fotbalový klub (1913–2014)
 Cushman & Wakefield – firma poskytující služby v oboru komerčních nemovitostí

Externí odkazy